Strażniczka kluczy – siedemnasty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1991 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydała go w 1991 roku Korona. Wznowiony w 2000 roku przez Egmont Polska.

Streszczenie 
Volsung de Nichor zostaje wrócony do życia w Midgardzie za sprawą węża Nidhogga, który przybrał postać Strażniczki Kluczy. W zamian Volsung miał uciec się do podstępu i odebrać dla niego pas prawdziwej strażniczki. Magiczny przedmiot zapewniał nieśmiertelność noszącej go osobie. Wąż przemienił łotrzyka w sobowtóra Thorgala, aby mógł łatwiej podejść kobietę z pogranicza światów. Opryszek wykorzystał jej pas oraz podarunek nowej aparycji, by uśmiercić prawdziwego Thorgala. Świadomy wyeliminowania niegdysiejszego rywala w walce o skarb kraju Aran, Volsung zajął jego miejsce w wiosce wikingów. Uśmiercił również Olafa Einarsona, zgłaszając swą kandydaturę na objęcie tronu. Niszczył zarazem autorytatywne imię Thorgala, dokonując nikczemnych postępków wobec jego żony, syna czy żony nieżyjącego Olafa, Eryki. Strażniczka Kluczy przywraca Thorgala do życia, aby pomógł jej w odzyskaniu zaklętego pasa. Wysyła ponadto do Midgarda krasnoluda, Tjahziego, będącego zarazem kluczem do powrotu do międzyświata. Thorgal powierza młodemu Jolanowi zadanie wykradnięcia Volsungowi przedmiotu i podmienieniu na fałszywy, do złudzenia podobny. Na Althingu Volsung pod postacią Thorgala miał zostać obrany nowym rządcą wikingów, jednak przeciwko niemu wystąpiła otwarcie Eryka, posiadająca dzięki prawdziwemu Aegirsonowi pas oraz sposobność do zemsty za śmierć męża. Utracona krew przez Volsunga spowodowała powrót oszusta do jego poprzedniej postaci. Thorgal wyruszył z Tjahzim w poszukiwaniu przejścia do drugiego świata, aby oddać Strażniczce Kluczy ukradziony jej przedmiot. Bohaterowie podążają jednak omyłkowo za wężem Nidhoggiem będącym w ciele kobiety. Gniew nieśmiertelnego boga znajduje ujście w posłużeniu się Strażniczką jako zakładniczką i wymuszeniu tym samym na Thorgalu pójście na ugodę. Fortel wikinga umożliwia kobiecie wypowiedzenie zaklęcia unieszkodliwiającego węża. Volsung tymczasem uciekł się do podobnej sztuczki przekonania wikinga do współpracy, grożąc Jolanowi śmiercią. Tjahzi ratuje chłopca z opresji, łotrzyk zaś zostaje uwięziony w międzyświecie razem z Nidhoggiem. Przekonany o ciążącej na nim klątwie Thorgal opuszcza wioskę wikingów, aby bogowie mogli zapomnieć jego imię i tym samym nie skazywać jego bliskich na niebezpieczeństwa.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a